Existuje více památek označených  Pomník padlým 1. a 2. světové války: 
 Pomník padlým 1. a 2. světové války (Lamač): Bratislava (městská část Lamač), Slovensko. Z roku 1928, v roce 1985 prohlášen Národní kulturní památkou Slovenské republiky. 
 Pomník padlým 1. a 2. světové války (Ovčáry): okres Kolín, Středočeský kraj. Z roku 1923, doplněný deskou padlých ve 2. světové válce.

možná hledáte také
 Pomník obětem 1. a 2. světové války (Karlovy Vary): u hotelu Thermal v Karlových Varech, Karlovarský kraj. Z roku 1998, odhalen 2000.
 Pomník obětem 1. a 2. světové války (Březhrad): Hradec Králové (místní část Březhrad, Královéhradecký kraj. Z roku 1920, rozšířen po 2. světové válce, přemístěn v roce 1962, restaurován 2004.

nebo hledáte také
 Pomník padlých v I. světové válce

Rozcestníky - místopisné jméno